In 2003 werd het 99ste Campeonato Baiano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Bahia. De competitie werd gespeeld van 26 januari tot 23 maart en werd georganiseerd door de FBF. Vitória werd kampioen.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Groep C

Knock-outfase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Baiano
Baiano